Miejscowości w USA:
 Drew – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Sunflower
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Drew (ang. Drew County) – w stanie Arkansas
Osoby:
 Drew Carey (1958) – amerykański aktor
Seriale:
 The Drew Carey Show – serial komediowy

es:Anexo:Personajes de Pokémon (anime)#Drew